Limba (hout), houtsoort afkomstig van de West-Afrikaanse Terminalia superba
 Limba (Nepal), dorp in Nepal.
 Limba (Roemenië), dorp in Roemenië.
 Limba (volk), bevolkingsgroep in Sierra Leone, West-Afrika.